Рекорди України у стрибках у висоту в приміщенні визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетками в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Національні досягнення 

Найкращі результати у дисципліні, показані до результату Марини Дегтяр у 1987 (1,95), формально не визнавались національними рекордами, а в статистичних цілях іменувались вищими національними досягненнями.

Національні рекорди 

Першим вітчизняним рекордом, офіційно визнаним національною федерацією, став результат Марини Дегтяр, показаний нею в 1987 (1,95).

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки у висоту (жінки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки у висоту (жінки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки у висоту (жінки)

Примітки

Джерела 

 Статистична зона  на сайті Світової легкої атлетики 

Жінки приміщення